Zestawienie meczów reprezentacji Polski pod wodzą selekcjonera Wojciecha Łazarka.

Opis 
Kadencja Wojciecha Łazarka trwała w okresie od 25 sierpnia 1986 roku do 15 czerwca 1989 roku. Łazarek w roli selekcjonera reprezentacji Polski zadebiutował 7 października 1986 roku na Stadionie Zawiszy Bydgoszcz w Bydgoszczy w zremisowanym 2:2 meczu towarzyskim z reprezentacją Korei Północnej, po golach Ryszarda Tarasiewicza z rzutu karnego w 30. minucie oraz Jania Karasia w 90. minucie. Za kadencji Łazarka drużyna Biało-Czerwonych nie awansowała na mistrzostwa Europy 1988 w RFN. Po porażce 0:3 z reprezentacją Anglii w meczu eliminacyjnym mistrzostw świata 1990, rozegranym 3 czerwca 1989 roku na Stadionie Wembley w Londynie, która zmniejszyła szansę drużyny Biało-Czerwonych na wyjazd na turniej finałowy we Włoszech, Łazarek podał się do dymisji.

Oficjalne międzynarodowe mecze

Nieoficjalne międzynarodowe mecze 

 – mecz na neutralnym terenie

Bilans

Ogółem

Miejsce

Turnieje

Lata

Rekordy 
 Najwyższe zwycięstwo:  4:1 (24.03.1987, Wrocław)
 Najwyższa porażka:  0:3 (03.06.1989, Londyn)
 Najdłuższa seria zwycięstw: 7 (, , , , , , )
 Najdłuższa seria bez porażki: 7 – dwukrotnie (, , , , , , ); (, , , , , , )
 Najdłuższa seria spotkań bez straty gola: 2 (, )
 Najszybciej zdobyty gol: Dariusz Dziekanowski (, 15.10.1986, Poznań), Trifon Iwanow (, 24.08.1988, gol samobójczy) – 5 min.
 Najszybciej stracony gol:  Danny Wilson (23.03.1988, Belfast) – 2 min.

Strzelcy

Mecze zawodników w reprezentacji za kadencji Wojciecha Łazarka

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Mecze w bazie Hppn.pl

Łazarek